Голуба́я луна́:

 Голубая луна () — второе полнолуние в течение одного календарного месяца.
 «Голубая луна» — американская популярная песня Р. Роджерса и джазовый стандарт.
 «Голубая луна» — песня, исполняющаяся российскими поп-исполнителями Борисом Моисеевым и Николаем Трубачом.
 «Голубая луна» — роман в жанре фэнтези в серии книг «Анита Блейк» американской писательницы Лорел Гамильтон (1999).
 «Голубая луна» — австрийский художественный фильм, 2002.
 «Голубая луна» — филиппинский романтический фильм, 2006.

См. также
 Blue Moon
 Голубая луна Жозефины
 Чёрная луна
 Красная луна

Примечания